Allsvenskan i handboll 1940/1941 vanns av Majornas IK.

Slutställning

Skytteligan 

 Källa:

Referenser

Noter 

1940 i Sverige
1941 i Sverige
1940/1941
Handbollssäsongen 1940/1941